Sokrates-software – firma założona w Poznaniu w 1991 roku przez Leszka Masadyńskiego, którą tworzy kilkanaście osób – informatyków, programistów, dydaktyków, bibliotekarzy.

Kluczowym elementem działalności firmy jest projektowanie, tworzenie, wdrażanie oraz serwisowanie oprogramowania dedykowanego dla bibliotek oraz działalność badawczo-rozwojowa w tej branży. Firma jest znana na rynku z systemów informatycznych rozpowszechnianych pod nazwą Sowa.

Oprogramowanie 

Obecnie oferowane systemy Sowa w wersji SowaSQL Standard i SowaSQL Premium (wcześniej SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL) to rozwiązania informatyczne, zapewniające zgodność z międzynarodowymi normami bibliotecznymi. Wyposażone w znormalizowane procedury wymiany informacji i odpowiadające światowym standardom.

W pracach nad rozwojem systemów Sowa pierwszoplanowo uwzględniane są potrzeby zgłaszane przez biblioteki. W pierwszym systemie Sowa, wdrożonym w 1992 roku, zastosowano format danych katalogowych zaprojektowany wyłącznie na potrzeby tego systemu. Format okazał się na tyle uniwersalny, że utworzone w nim dane są bezstratnie przenoszone do formatu MARC 21 i mogą być dalej wykorzystywane w systemach zarówno w wersji SowaSQL Standard i SowaSQL Premium.

Obecnie firma nadzoruje ponad 2000 wdrożeń, działających w kilkunastu tysiącach bibliotek w całej Polsce. Według badań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z 2012 roku, systemy biblioteczne z rodziny Sowa stanowiły największą liczbę wdrożeń spośród polskich bibliotek publicznych

Wsparcie użytkowników 
Firma oferuje usługi dla bibliotek związane z wdrażaniem oprogramowania oraz sprzedażą niezbędnego sprzętu i akcesoriów. W swojej siedzibie w Poznaniu dysponuje pracownią dydaktyczną, w której organizowane są szkolenia dla bibliotekarzy, zarówno z zakresu funkcjonowania tworzonych systemów bibliotecznych, jak i wiedzy bibliotekarskiej, np. nowego modelu opracowania zbiorów, opartego o Deskryptory BN oraz implementację zasad RDA w strukturze formatu MARC 21.

Współpraca 
Działalność badawczo-rozwojowa twórców systemu Sowa zaowocowała:
 podjęciem współpracy z ogólnopolskim bibliotecznym portalem społecznościowym http://w.bibliotece.pl tworzonym przez firmę Sokrates-IT,
 zautomatyzowaną współpracą z dostawcami ebooków (IBUK Libra, Wolne Lektury, NASBI, Legimi),
  współpracą z Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA1 lub SOWA2/MARC21
  współpracą z Biblioteką Narodową przy wprowadzaniu zmian w opracowaniu zbiorów w zakresie Deskryptorów BN.

Zobacz też 
 MARC21
 NUKAT
 Zintegrowany system biblioteczny

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona firmy
 Ogólnopolski biblioteczny portal społecznościowy
 Portal wsparcia technicznego użytkowników systemu
 Konsorcjum Bibliotek – Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2/MARC21

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne